Carta - um objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita.
Princípio da correspondência
Função multivalorada, polídroma, multifunção ou correspondência, um conceito em matemática mais amplo que o conceito de função

Obras
Correspondências (Clarice Lispector)
Correspondência (Eça de Queirós)
Correspondência (Emílio de Menezes)
Correspondência (Machado de Assis)

Desambiguação